Hadra peut faire référence à :
 Hadra, un village de Pologne.
 Lila, une musique marocaine,
 Hadra Trance Festival, le plus grand festival français de psytrance, ou à l'association qui l'organise (Association Hadra).